Der Bezirk Nyon () ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Nyon. Seit dem 1. Januar 2008 besteht der Bezirk Nyon aus 47 Gemeinden.

Geschichte 

Der District war bis zum 31. Dezember 2007 in die Cercles (dt. Kreise) Begnins, Gingins, Coppet und Nyon aufgeteilt.

Der District bestand bis Ende 2007 aus 32 Gemeinden, war 232,05 km² gross und zählte 65'832 Einwohner (Ende 2006).

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Longirod, Marchissy und Saint-George vom Bezirk Aubonne → Bezirk Nyon
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Bursinel, Bursins, Burtigny, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin und Vinzel  vom Bezirk Rolle → Bezirk Nyon

 1. Mai 2014: Namensänderung von Arzier → Arzier-Le Muids

 1. Januar 2021: Namensänderung von Crans-près-Céligny → Crans (VD)

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Nyon
Kanton Waadt